CTH peut faire référence à :
 , comté de Chester, Pennsylvanie, États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Chalmers tekniska högskola, une université en Suède ;
 Catalogue des textes hittites, un corpus de textes écrits en hittite édité depuis 1971 par Emmanuel Laroche ;
 CTH, une société spécialisée dans le traitement de l'eau et l'hygiène dans le monde agricole ;
 collimateur tête haute, dans le langage technique ;
 Commission des thèses et habilitations ;
 cystathionine gamma-lyase, le nom du gène CTH).

Code IATA des aéroports